De Svenska Cupen 1997–1998 was de 43ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon in augustus 1997 en eindigde op 21 mei 1998 met de tweede finalewedstrijd. De beker ging voor de tweede keer in de clubgeschiedenis naar Helsingborgs IF, dat in de finale (over twee duels) na strafschoppen afrekende met Örgryte IS.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 1997
Allsvenskan 1998
Zweeds voetbalelftal in 1997
Zweeds voetbalelftal in 1998

1998
Svenska Cupen